Civilian — третий студийный альбом американской инди-рок-группы Wye Oak. Выпущен 8 марта 2011 года на лейбле Merge Records в США и на  в Европе.

Газета The A.V. Club назвала Civilian лучшим альбомом 2011 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы инди-рока